Солнечный — жилой район (Кукина 2020)/микрорайон Советского района города Красноярска Красноярского края Российской Федерации.

Отдаленный район города. Ближайший сосед — жилой район Северный, от него до Солнечного примерно 4 км.

Солнечный разместился на холмах, в пониженных местах которых произрастает березняк. Занимает хорошо продуваемую ветрами территорию (Мокринец 2011, С.297), поэтому смог, который могут наблюдать жители основной части Красноярска, бывает здесь редко.

История 
23 июня 1978 года на 18-м км Енисейского тракта было начато строительство грандиозного проекта — завода тяжёлого машиностроения. Это было первое в стране специализированное предприятие по выпуску тяжелых экскаваторов и технологического оборудования для открытых горных работ. Завод предполагал тысячи рабочих мест. Со всего СССР в строящийся новый район стали приезжать люди. Для них почти одновременно с закладкой завода началось строительство жилого массива под названием «Солнечный».

Подобно городу Сосновоборску он должен был стать городом-спутником Красноярска с населением около 120 тысяч человек. Согласно проекту территория этого жилого района связывалась с городом и заводом автомобильной и железнодорожной магистралями.

Реализация проекта шла достаточно успешно: люди стремились сюда, так как здесь кроме работы можно было без особых проблем получить новое жилье.

В 1982 году был сдан в эксплуатацию первый девятиэтажный жилой дом по улице 60 лет образования СССР, 14. В этом же году для школьников раздался первый звонок в новой школе № 134.

В начале 1990-х годов ПО «Крастяжмаш» развалился, и жилищный фонд (к тому времени была построена первая очередь на 40 тысяч жителей) остался фактически без хозяина. В 1992 году было принято решение включить микрорайон Солнечного в состав Советского района Красноярска на правах микрорайона.

Достопримечательности и значимые объекты 
 фонтан и сквер «Северное сияние»;

 памятник «Счастье» (ул. Солнечный бульвар, 2);

 современный спортивный комплекс «Солнечный» (ул. 60 лет Образования СССР, 17).

 «Тюбинг парк Солнечный» (М. С. Злотников, А. Ю. Близневский, Н. В. Соболева, В. А. Грошев, 2020)

Инфраструктура 
Проживающие в данном микрорайоне располагают достаточно развитой инфраструктурой.

В Солнечном имеются следующие социальные объекты:
Отдел Полиции № 9
образовательные учреждения:

 9 детских садов;
 5 общеобразовательные школы;
 центр детского творчества № 1 (пр. 60 лет образования СССР, 9);
 детская школа искусств № 13 (пр. 60 лет образования СССР, 12);
 профессиональное училище № 85 (ул. Светлова, 6);
 медицинские учреждения:
 городская детская больница № 8 (ул. 40 лет Победы, 14);
 городская детская поликлиника № 8 (Солнечный бульвар, 7);
 городская больница № 2 (ул. 40 лет Победы, 2, стр.5);
 родильный дом № 1 (ул. 40 лет Победы, 2);

религиозные сооружения:

 храм Воскресения Христова (ул. Светлова, 7"г");
 католический приход Святого Семейства (Солнечный бульвар, 5 стр.4).

Транспорт 
Транспорт в Солнечном представлен пока что только автобусами.

Автобус 
Как уже было отмечено, Солнечный — один из отдаленных районов Красноярска. Поэтому, чтобы добраться отсюда до других районов города, нужно потратить определённое количество времени. Например, до центральной части города путь может занять примерно 40-90 минут, а в часы пик — до 70 минут, а иногда и больше. Тем не менее все районы Солнечного соединены автобусными маршрутами почти с любой частью города (маршруты № 23, 50, 60, 61, 63, 64, 87, 155).

Троллейбус 
Ещё в конце 1980-х годов планировалось провести в жилой массив троллейбус, продлив существующую линию на улице 9-го Мая. Регулярно об этих планах говорят и сейчас. Тем не менее перспектив строительства троллейбуса в Солнечном нет.

Железнодорожный 

Поскольку жилой район изначально строился для работников завода «КрасТяжМаш», от завода до Солнечного была проложена железнодорожная ветка для доставки сотрудников к месту работы и обратно. В настоящее время ветка разобрана. Была электрифицированной. Ныне останки путей можно увидеть рядом с Енисейским трактом от Солнечного до завода. В самом Солнечном сохранилась глубокая выемка между Молодёжным проспектом и улицей Светлова, высокая пассажирская платформа, пешеходный мост через выемку с лестницей на платформу, опоры контактной сети. Улица Светлова вкупе c Молодёжным проспектом и поныне огибает выемку, где раньше была железная дорога. В месте изгиба автомобильной дороги выемка заканчивается.

С остальной сетью железных дорог ветка сообщалась через ветку (неэлектрифицированную и поныне) от станции «Красноярск-Северный» до посёлка Коркино и завода «КрасТяжМаш». То есть ветка шла от станции Красноярск-Северный до посёлка Коркино, затем до завода, а потом в обратную сторону до Солнечного.

Улицы 

В состав микрорайона входят улицы:

 60-летия образования СССР (60 лет СССР),
 Молодёжный проспект,
 Улица Светлова,
 Улица Петрушина,
 Улица Микуцкого,
 Улица 40-летия Победы (40 лет Победы),
 Улица Славы,
 Солнечный бульвар,
 Улица Соколовская.
 Улица Ольховая.

Из Солнечного на Енисейский тракт, по которому можно доехать до улицы 9 Мая, можно выехать в четырёх местах: с улицы Славы (основной выезд, перекрёсток); с Солнечного бульвара (также перекрёсток); со стороны улицы Петрушина, помимо Енисейского тракта, можно выехать к заводам, проехав по путепроводу над трактом; а также со стороны остановки «Простоквашино» в сторону посёлка Бадалык (также входит в черту Красноярска). Позволяет проехать в Бадалык по путепроводу над Енисейским трактом.

С 1 ноября 2012 года проводился монтаж нового въезда в микрорайон, была проведена его реконструкция, по окончании которой левый поворот с Енисейского тракта на улицу Славы был закрыт с 15 марта 2014 года.

Часть местного населения считает, что планировка некоторых домов выполнена таким образом, что составляет надпись «СССР». Действительно, есть некоторое сходство при просмотре в направлении с северо-востока на юго-запад.
На самом деле, такая планировка призвана уменьшить ветряные потоки между домами, так как микрорайон находится в зоне действия «Розы ветров».

Жилплощадь/Недвижимость 
С 1982 по 1990 гг. Солнечный застраивался исключительно панельными домами, преимущественно с квартирами «новой» планировки.

Затем до 2003 года была долгая «строительная пауза». Новый этап застройки микрорайона начался возведением жилых домов с разнообразными планировочными решениями: от «гостинок» до крупногабаритных квартир. Теперь здесь стали возводиться кирпичные и монолитно-кирпичные дома.

Сейчас в Солнечном застраивают ещё некогда пустующие территории сразу несколько строительных компаний. Этот район можно назвать одним из самых быстроразвивающихся в Красноярске.

В конце 2012 г. был утвержден проект V микрорайона Солнечного, расположенного между пр. 60 лет Образования СССР, жилым районом «Нанжуль-Солнечный» и третьим микрорайоном. Его площадь составляет 38 гектаров.

Если ничто не помешает осуществлению проекта, то здесь будет построена новая школа на 1000 мест и два дошкольных образовательных учреждения, рассчитанные на 240 мест каждый. Также планируется строительство новой поликлиники и торгово‐развлекательного комплекса. Очень важно, что в проекте отведены места для многоуровневых подземных автостоянок, где смогут парковаться 2740 автомобилей.

В 2013 году началась застройка VI мкр. Солнечного, а с 2014 года VII и III микрорайонов.

Образование 
В Солнечном расположены 9 детских садов, 4 средних школы, 1 начальная школа-сад, 1 центр детского творчества, 1 детская школа искусств, профессиональное училище № 85.

Зелёные насаждения 

 На разделительной полосе улицы 60-летия СССР высажены деревья.
 Рядом с Солнечным бульваром разбит небольшой парк, фонтан.

Литература 
 Кукина, И. В. Идефикс — комфортная среда: формат общественных пространств в регионе / И. В. Кукина, Н. А. Унагаева, И. Г. Федченко // Современная архитектура мира. — 2020. — № 2(15). — С. 159—185. — DOI 10.25995/NIITIAG.2020.15.2.010. — EDN GVYNFV.
 Мокринец, К. С. Микроклиматический потенциал рельефа территории г. Красноярска как условие формирования качества приземного слоя атмосферы / К. С. Мокринец // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева. — 2011. — № 4. — С. 295—300. — EDN ONZDBD.
 Оценка озеленения и благоустройства придомовой территории в микрорайоне «Солнечный» Г. Красноярска / Т. А. Барабаева, О. А. Герасимова, М. В. Коломыцев, Н. В. Моксина // Молодые ученые в решении актуальных проблем науки : сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (с Международным участием), Красноярск, 21-22 апреля 2022 года. — Красноярск: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева», 2022. — С. 7-10. — EDN LJVZUU.
 Создание и функционирование туристско-рекреационной зоны в виде тюбинг парка в пределах крупного города (на примере Красноярска) / М. С. Злотников, А. Ю. Близневский, Н. В. Соболева, В. А. Грошев // Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма : Сборник статей VI-й Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 100-летию ТАССР, Казань, 02 июня 2020 года / Под редакцией Г. Н. Голубевой. — Казань: Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 2020. — С. 249—250. — EDN BNLRMZ.

Примечания 

Микрорайоны Красноярска